

Niemcy 
 Heinrichsberg – dzielnica gminy Loitsche-Heinrichsberg w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Börde
 Heinrichsberg – dzielnica gminy Massing w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn

Zobacz też 
 Heinrichsburg